Сбо́йка — подземная горная выработка (например, в шахтах, метрополитенах и т. п.), соединяющая две близко расположенные выработки, например, встречные. Бывает как горизонтальной, так и наклонной. Также под этим понятием подразумевается комплекс работ по соединению выработок (одной или двух) с поверхностью. Забой при этом может быть встречным, догоняющим или одним. Встречность забоев достигается путём точной землемерной съёмки с помощью теодолитов и прочих измерительных приборов. Также имеет место подземная навигация.

Источники 

 Толковый словарь русского языка. Д. Н. Ушаков
 Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
 Большая Советская Энциклопедия
 Сбойка в MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии

Горные выработки